BNS steht für:
 Baltic News Service, Nachrichtenagentur in den baltischen Staaten
 Bangladesh Naval Ship, siehe Präfixe von Schiffsnamen
 Belgium Naval Ship, siehe Präfixe von Schiffsnamen
 Bank of Nova Scotia, kanadische Bank
 Banque Nationale Suisse, Banca Nazionale Svizzera oder Banca Naziunala Svizra, siehe Schweizerische Nationalbank
 BeiDou Navigation System, ein chinesisches Satellitennavigationssystem, siehe Beidou (Satellitennavigation)
 Bischof-Neumann-Schule, deutsches Gymnasium
 Blitz-Nick-Salaam-Epilepsie, ein Synonym für das West-Syndrom
 Bund Nationaler Studenten, ehemalige rechtsextreme westdeutsche Studentenorganisation
 Aeropuerto de Barinas (IATA-Flughafen-Code), Flughafen von Barinas, Bundesstaat Barinas, Venezuela
 Gouvernement Bani Suwaif (ISO-3166-2:EG-Code), Gouvernement  in Ägypten
 Metropolitan Borough of Barnsley (ISO-3166-2:GB-Code), Verwaltungsbezirk in Großbritannien

bns steht für:
 Bundeli (ISO-639-3-Code), Hindi-Sprache in Bundelkhand, Indien

Abkürzung